Европско првенство у кошарци 2003. је било међународно кошаркашко такмичење које је одржано од 5. септембра до 14. септембра 2003. у Шведској. Литванија је освојила златну медаљу, Шпанија је освојила сребрну медаљу, док је Италија освојила бронзану медаљу. Литвански репрезентативац Шарунас Јасикевичијус је проглашен за најбољег играча првенства.

Дворане

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Борбе за четвртфинале

Од 5. до 8. места

Завршница

Награде

Најбоља петорка првенства  

  Тони Паркер
  Шарунас Јасикевичијус
  Саулиус Штомбергас
  Андреј Кириленко
  Пау Гасол

Најбољи стрелци 

  Пау Гасол 25,8
  Андреј Кириленко 23,1
  Дирк Новицки 22,5
  Мехмет Окур 18,7
  Предраг Стојаковић 18,7
  Тони Паркер 18
  Ибрахим Кутлај 17
  Дамир Мулаомеровић 16,5
  Хуан Карлос Наваро 16,1
  Арвидас Мацијаускас15,8

Коначан поредак

Састави победничких екипа

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Европског првенства 2003.

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у 2003.
Кошарка у Шведској
Спорт у Стокхолму